Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1991, classée en catégorie World Series, se dispute du  au .

Magnus Gustafsson remporte le simple messieurs. En finale, il bat Guillermo Pérez Roldán. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patrick Galbraith et Todd Witsken.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 1991 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1991
Munich
Sport en Allemagne en 1991
Tennis en avril 1991
Tennis en mai 1991